Diplolaeviopsis är ett släkte av lavar. Diplolaeviopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Diplolaeviopsis